Никола́й Петро́вич Смирно́в:
 Смирнов, Николай Петрович (1886—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Смирнов, Николай Петрович (1912—1963) — советский актёр и режиссёр.
 Смирнов, Николай Петрович (1929—?) — советский футболист.